Desa Watukebo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Watukebo (administrativ by i Indonesien, lat -7,95, long 114,29), Jawa Timur, 
 Desa Watukebo (administrativ by i Indonesien, lat -8,33, long 114,33), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar